Assur steht für

 Aššur (Gottheit), einen mesopotamischen Gott
 Aššur (Stadt), eine antike mesopotamische Stadt
 Assyrien, eine antike Landschaft
 assyrisches Reich, einen mesopotamischen Staat
 Assur (Bibel), einen Enkel von Noah
Leonid Wladimirowitsch Assur (1878–1920), russischer Ingenieurwissenschaftler

Andere Schreibweisen sind Aššur, Aschschur und Aschur.

Siehe auch:
 Asur
 Aschur